Ротенбах:

 Ротенбах — коммуна в Германии.
 Ротенбах (приток Верре) — река в Германии.